Holíková ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Holíková (* 1968), tschechoslowakische Tennisspielerin
 Zuzana Holíková (* 1999), tschechische Skilangläuferin